PLC vagy Plc lehet:
Power line communication, kommunikáció a nagyfeszültségű villamos hálózaton keresztül
Programmable logic controller, PLC, programozható logikai kontroller
plc (public limited company) cégforma